Жолудь — плід дуба.
 Жолудь Олександр Володимирович — майор Збройних сил України.
 Жолудь Олександр Семенович — український художник.